Windows Home Server 2011 (WHS) — кодовое имя «Vail», домашняя серверная операционная система семейства Windows, которая находится в процессе развития, предназначена для малого офиса/домашнего офиса.

Финальная версия продукта увидела свет 6 апреля 2011 года.
Операционная система Windows Home Server 2011 построена на Windows Server 2008 R2 (её предшественница построена на Windows Server 2003) и поддерживает только 64-битные версии. Минимальные требования — процессор: 1,3 ГГц x86-64 Dual Core или 1,4 ГГц x86-64 Single Core; ОЗУ: 2 ГБ (максимально 8 ГБ); жёсткий диск: 160 ГБ.

Основным изменением, вызвавшим множество как положительных, так и отрицательных отзывов, стал отказ от использования технологии Drive Extender, приводящей, по мнению разработчиков, к ряду ошибок при хранении данных на жёстком диске.
В целом, благодаря новой платформе продукт получился более устойчивым и производительным. Windows Home Server 2011, так же как и его предшественник, поставляется только в виде OEM-версии — предустановленным на новый компьютер. Он может быть приобретен как вместе с серверами начального уровня известных мировых производителей, так и с серверами локальных производителей. Windows Home Server часто используют не только в домашних условиях. Невысокая стоимость, отсутствие требований к приобретению клиентских лицензий и простота в эксплуатации позволяют использовать сервер на предприятиях малого бизнеса с численностью рабочих станций в сети до 10. Лицензионное соглашение не запрещает такое использование.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Windows Server
Серверные технологии Microsoft
Сетевое программное обеспечение
Домашний сервер
Неподдерживаемые ОС Microsoft